«Please Don’t Go» — песня группы KC and the Sunshine Band с альбома Do You Wanna Go Party (1979). Она была первой любовной балладой группы. В песне парень просит дать ему второй шанс. Сингл возглавлял хит-парады Австралии, Канады и США и занял 3-е место в Великобритании. Он стал пятым чарттоппером группы (№ 1) в американском чарте Billboard Hot 100 в январе 1980 года. Вскоре после этого успеха группа распалась.
Фактически «Please Don’t Go» был двойным синглом, а находившаяся на второй половине виниловой пластинке песня «I Betcha Didn’t Know That» вышла на R&B-радиостанциях и достигла 25-го места в R&B-чарте.

Позиции в чартах (KC and the Sunshine Band)

Листинг сингла 
 CD maxi
 «Please Don’t Go» (radio mix) — 3:18
 «Please Don’t Go» (club mix) — 6:14
 «Please Don’t Go» (let’s go mix) — 3:31
 «Please Don’t Go» (acapella) — 3:18

 7" single
 «Please Don’t Go» (radio mix) — 3:18
 «Please Don’t Go» (acappella) — 3:18

 7" single — Франция
 «Please Don’t Go» (radio mix) — 3:18
 «Please Don’t Go» (let’s go mix) — 3:31

 12" maxi — Германия, Италия, Испания, США
 «Please Don’t Go» (club mix) — 6:14
 «Please Don’t Go» (radio mix) — 3:18
 «Please Don’t Go» (let’s go mix) — 3:31
 «Please Don’t Go» (acappella) — 3:18

 12" maxi — Франция
 «Please Don’t Go» (club mix) — 6:14
 «Please Don’t Go» (let’s go mix) — 3:31

 CD maxi / 12" maxi — Ремиксы
 «Please Don’t Go» (herbie remix) — 5:20
 «Organ Dream» — 2:15
 «Please Don’t Go» (underground mix) — 4:55
 «Please Don’t Go» (dub go) — 1:45

 CD maxi / 12" maxi — Техноремиксы
 «Please Don’t Go» (U.S.-rave mix) — 6:00
 «Please Don’t Go» (UK-break mix) — 5:00
 «Please Don’t Go» (euro-house mix) — 4:55

Версия Double You 
В 1992 году вышла версия итальянской евроданс-группы Double You.

Версия KWS 
В 1992 году вышла версия британской группы KWS, их кавер «Please Don’t Go» достиг первого места в UK Singles Chart (Великобритания) и занимал его пять недель, а также достиг № 6 в Billboard Hot 100 (США), войдя в итоговый годовой чарт.

Версия Basshunter 
В 2008 году вышла версия шведского музыканта Юнаса Эрика Олтберга (Jonas Erik Altberg), более известного под псевдонимом Basshunter.

Другие кавер-версии 
 1985 — итальянская диско-группа Digital Game.
 1990 — певец Timmy T.
 1992 — британская группа KWS —
 2007 — певец José Galisteo.
 2009 — группа Hermes House Band на их альбоме «Rhythm of the Nineties».

Примечания 

Синглы 1980 года
Песни KC and the Sunshine Band
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни Basshunter
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля